OCA puede referirse a:

 Oxford Capacity Analysis (OCA, por sus siglas en inglés), también conocido como el Análisis estadounidense de la personalidad.
 Consejo Olímpico de Asia (OCA, por sus siglas en inglés), organización deportiva internacional no gubernamental.
 Arquitectura de Control Abierto (OCA, por sus siglas en inglés, Open Control Architecture Alliance), organización basada en la alianza de un grupo de fabricantes profesionales de audio, para el desarrollo de un sistema de comunicación estándar para el control y monitorización de los dispositivos de una red profesional.
 Correo OCA (Organización Coordinadora Argentina), empresa privada de correo postal argentina.